GCI steht für:
 Glass Ceiling Index, Maß für die Karrierechancen von Frauen in Firmen bzw. Branchen
 Global Commons Institute, britische Klimaschutzorganisation
 Global Competitiveness Index, vom Weltwirtschaftsforum berechneter Wachstumswettbewerbsfähigkeitsindex
 Great Coasters International, Hersteller von Holzachterbahnen
 Green Cross International, siehe Internationales Grünes Kreuz
 Google Code-in, Programmierwettbewerb für Schüler
 Guernsey Channel Islands (FIDE-Code), siehe Guernsey
 Flughafen Guernsey (IATA-Code)

GCi steht für:
 Gigacurie, entsprechend 109 Curie (Einheit), veraltete Einheit der Aktivität eines radioaktiven Stoffs

Abkürzung